«Жар тела» () — американский триллер 1981 года режиссёра Лоуренса Кэздана, снятый в стилистике неонуар. Главные роли исполнили Уильям Хёрт, Кэтлин Тёрнер и Ричард Кренна. Отмечалось влияние на картину классических фильмов «Двойная страховка» и «Из прошлого».

Сюжет 
Действие фильма происходит во Флориде. У адвоката Неда Расина начинается страстный роман с Мэтти Уолкер — замужней женщиной. На самом деле Мэтти планирует избавиться от своего мужа и прибрать к рукам его немалое состояние. Нед убивает её мужа Эдмунда Уолкера и, казалось, преступление совершено идеально, однако вскоре на след пары выходит полиция. Нед оказывается арестован.

Находясь в тюрьме, Нед, осознав, что Мэтти обманула его, пытается убедить офицера полиции Оскара Грейса в том, что она   по-прежнему жива. Он считает, что фальшивая Мэтти приняла  личность настоящей  Мэтти Тайлер, дабы выйти замуж и устранить Эдмунда.  В эпилоге Нед, находясь в тюрьме, получает копию школьного ежегодника Мэтти: в нём есть фотографии Мэри Энн Симпсон и Мэтти Тайлер, подтверждающие его подозрения, что Мэри Энн приняла личность Мэтти Уокер.

В ролях 
 Уильям Херт — Нед Расин
 Кэтлин Тернер — Мэтти Уолкер
 Ричард Кренна — Эдмунд Уокер
 Тед Дэнсон — Питер Лоуенстейн
 Микки Рурк — Тэдди Льюис
 Ким Зиммер — Мэри Энн Симпсон
 Дж.Э. Престон — Оскар Грейс

Награды и номинации 
 Номинация на премию BAFTA (1983):
 Самый многообещающий дебют в женской роли (Кэтлин Тернер)
 Номинация на премию Золотой Глобус (1982):
 Самый многообещающий дебют в женской роли (Кэтлин Тернер)
 Номинация на премию Эдгара Аллана По (1982):
 Самый лучший фильм
 Номинация на премию Гильдии сценаристов США (1982):
 Самая лучшая драма

См. также 
Основной инстинкт (фильм)

Примечания 

Эротические фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Неонуар
Фильмы Warner Bros.
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1981 года
Эротические фильмы 1980-х годов